New World () — рольова онлайн-гра, що розробляється Amazon. Дія гри відбувається у 1600-х, гравці колонізують континент модельований на основі Британських колоній в Америці. Спочатку вихід гри планувався на 2020-й рік, але згодом його відклали.

Ігри для Windows
Відеоігри 2021
Відеоігри, розроблені в США
MMORPG